Бубнов Андрій Сергійович (1883, Іваново-Вознесенськ — 1940) — радянський партійний і державний діяч.
 Бубнов Володимир Васильович (1932) — український журналіст, краєзнавець.
 Бубнов Володимир Микитович (1867 — після 1917) — політик Російської імперії, член III Державної думи.
 Бубнов Іван Григорович (1872–1919) — російський корабельний інженер.
 Бубнов Микола Миколайович (1880–1962) — російський філософ.
 Бубнов Микола Миколайович (1903–1973) — російський актор.
 Бубнов Микола Михайлович (1858, Київ — 1943, Любляна) — історик-медієвіст, історик математики.
 Бубнов Олександр Анатолійович (1959, Майкоп) — режисер-мультиплікатор.
 Бубнов Олександр Вікторович (1955) — радянський футболіст.
 Бубнов Олександр Володимирович (1959) — російський поет і філолог.
 Бубнов Олександр Дмитрович (1883–1963) — контр-адмірал.
 Бубнов Олександр Павлович (1908–1964) — радянський живописець.